Cheshire Cat – nome originale in inglese del gatto del Cheshire, personaggio inventato da Lewis Carroll per il suo romanzo Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie
 Cheshire Cat – album di Ronnie Foster del 1975
 Cheshire Cat – album dei Blink-182 del 1994
 Cheshire Cat – singolo dei Lovecraft del 1999